Les élections municipales de 2020 à Mayotte étaient prévues les  et . En raison de la pandémie de Covid-19, le second tour est d'abord reporté sine die, puis fixé au .

Maires sortants et maires élus

Résultats en nombre de maires

Résultats dans toutes les communes

Acoua 
 Maire sortant : Ahmed Darouechi (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bandraboua 
 Maire sortant : Soulaimana Boura (DVD)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 12 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bandrele 
 Maire sortant : Ali Moussa Moussa Ben (MDM)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 11 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bouéni 
 Maire sortant : Mouslim Abdourahaman (DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Chiconi 
 Maire sortant : Mohamadi Madi Ousseni (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Chirongui 
 Maire sortante : Hanima Ibrahima (LREM)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 10 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Dembeni 
 Maire sortant : Ambdi Hamada Jouwaou (MPM)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 21 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Dzaoudzi 
 Maire sortant : Saïd Omar Oili (NEMA)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 15 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Kani-Kéli 
 Maire sortant : Soilihi Ahmed (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Koungou 
 Maire sortant : Assani Saïndou Bamcolo (DVD)
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 20 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Mamoudzou 
 Maire sortant : Mohamed Majani (LREM)
 49 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 21 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Mtsamboro 
 Maire sortant : Harouna Colo (LREM)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

M'Tsangamouji 
 Maire sortant : Saïd Maanrifa Ibrahima (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Ouangani 
 Maire sortant : Ali Ahmed-Combo (LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Pamandzi 
 Maire sortant : Siaka Hamidou (DVG)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 15 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Soyfoudine Abdou Razak, annoncé comme candidat de La France insoumise, ne l'est finalement pas.

Sada 
 Maire sortante : Anchya Bamana (LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Tsingoni 
 Maire sortant : Bacar Mohamed (LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 11 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
 Élections municipales françaises de 2020

Mayotte
Elections municipales